Moustapha Reschid Pacha, un homme d'État et diplomate ottoman (1779 - 1853).
 Mehmet Rechid Pacha, un général et grand vizir ottoman (1780 - 1839).